Bacsó ist der Familienname folgender Personen:

 Béla Bacsó (Schriftsteller) (1891–1920), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Béla Bacsó (Philosoph) (* 1952), ungarischer Philosoph und Ästhetiker
 Péter Bacsó (1928–2009), ungarischer Filmregisseur
 Zoltán Bacsó (* 1947), ungarischer Trickfilmkameramann